Platteville (Colorado)
Platteville (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos